Willem Everts (1827-1900); geestelijke, docent Rolduc, Tweede Kamerlid
 Willem Everts (1895-1977); Nederlands burgemeester